«Онсе Депортиво де Ауачапан» () — сальвадорский профессиональный футбольный клуб из Ауачапана. Основан в 2019 году. Выступает в чемпионате Сальвадора по футболу.

История
Клуб был основан 20 июля 2019 года в городе Ауачапан близ границы с Гватемалой. Ранее в городе базировалась команда «Онсе Мунисипаль», расформированная в 2018 году. В 2020 году клуб досрочно стал чемпионом Клаусуры из-за пандемии COVID-19, однако позже комитет FESFUT отозвал титул, но сохранил за клубом место в Лиге КОНКАКАФ.

Главные тренеры

Тренерский штаб

  Родольфо Гочес — главный тренер
  Марио Элиас Гевара — ассистент тренера

Состав

Ссылки
 Профиль на Tranfermarkt

Примечания

Футбольные клубы Сальвадора